Isotoop
Isotopen
Natuurkundelijsten